HMS Nestor kan avse följande fartyg ur Storbritanniens örlogsflotta:

* – 28-kanoners sjätteklass linjeskepp , tidigare den franska kaparen Franklin. Hon erövrades 1781 och såldes 1783.
 – jagare av Admiralty M-klass sjösatt 1915 och sänktes under slaget vid Jylland 1916.
 – jagare av N-klass sjösatt 1942. Hon användes av Royal Australian Navy men hon förblev brittisk egendom. Hon sänktes 1942.